Nemadactylus är ett släkte av fiskar. Nemadactylus ingår i familjen Cheilodactylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nemadactylus